Julius Jacob kan syfta på:

* Julius Jacob den äldre (1811–1882), tysk historie-, porträtt- och stillebenmålare
 Julius Jacob den yngre (1842–1929), tysk arkitektur- och landskapsmålare